В США насчитывается 8 округов с названием Мерсер ():
 Мерсер — штат Иллинойс
 Мерсер — штат Западная Виргиния
 Мерсер — штат Кентукки
 Мерсер — штат Миссури
 Мерсер — штат Нью-Джерси
 Мерсер — штат Огайо
 Мерсер — штат Пенсильвания
 Мерсер — штат Северная Дакота